Plac Unii Lubelskiej (littéralement : Place de l'Union de Lublin) est une place située dans le quartier Śródmieście (Centre-ville) à Varsovie.

Références

Liens externes 

Unii